АСО (кириллица):
 Абсолютная система отсчёта
 АСО Шлеф — алжирский футбольный клуб
 АСО — Автомобиль связи и освещения (Пожарная техника)
 АСО — Атомно-слоевое осаждение
 АСО - Автоматическая система отстрела  помеховых патронов (дипольных и тепловых ловушек) (Авиация)

См. также 
 ACO (латиница)
 Асо